El personaje histórico Álvaro de Córdoba puede hacer referencia a:
Álvaro de Córdoba, llamado Paulo Álvaro, escritor mozárabe, amigo y biógrafo del mártir San Eulogio,  del siglo IX durante el  Emirato cordobés de los Omeyas; o 
Beato Álvaro de Córdoba (1360? - Córdoba 1430), dominico, cuya fiesta se celebra el 19 de febrero.